Топич () / () — сербскохорватская фамилия. Известные носители:

 Топич, Борислав (род. 1984) — боснийский футболист.
 Топич, Дадо (род. 1949) — хорватский рок-музыкант.
 Топич, Драгутин (род. 1971) — сербский прыгун в высоту.
 Топич, Марко (род. 1976) — боснийский футболист.
 Топич, Мирко (род. 2001) — сербский футболист.
 Топич, Миленко (род. 1969) — югославский и сербский баскетболист, чемпион мира.